Rohm ist der Name

 einer Ortslage der Stadt Wuppertal, siehe Am Rohm

 eines japanischen Unternehmens für elektronische Bauelemente, siehe Rohm
 eines deutschen Herstellers von Faustfeuerwaffen, Rohm (Waffen)

Rohm ist Teil des Namens von
 Rohm and Haas, amerikanisches Chemieunternehmen

Rohm ist der Familienname folgender Personen:
 Fabian Rohm, deutscher Synchronsprecher
 Guido Rohm (* 1970), deutscher Schriftsteller
 Herbert Rohm (1943–2016), österreichischer Theaterschauspieler
 Karl Rohm (1873–1948), völkischer Autor und Verleger
 Maria Rohm (1943–2018), österreichische Schauspielerin und Produzentin
 Ryan Rohm (* 1957), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Jair-Rôhm Parker Wells (* 1958), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Röhm
 Room
 Rom (Begriffsklärung)